Psocus är ett släkte av insekter som beskrevs av Pierre André Latreille 1794. Psocus ingår i familjen storstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storstövsländor
Psocus